Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Cáceres. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 10000.

 
Caceres